Архи может означать:

 Архи — () — греческая частица, служащая для обозначения высших должностей в церковной иерархии, например: архипапа, архиепископ, архидиакон и т. п.
 Архи- — ( — старший, главный), приставка, означающая: 1) старшинство, главенство, 2) высшая степень чего-либо, обозначение высшей степени признака, заключающегося во второй части сложного слова (например: архимиллионер, архиплут, архиважность).
 Архи — молочная водка у народов Монголии, Северного Китая и Южной Сибири.

См. также 
 Русские префиксы греческого происхождения

Примечания